Aricidea uschakovi är en ringmaskart som beskrevs av Zachs 1925. Aricidea uschakovi ingår i släktet Aricidea och familjen Paraonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
uschakovi